Jagung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Jagung, ö, Kepulauan Riau, 
 Desa Jagung, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar